Juvigny (Aisne)
 Juvigny (Alta Sabóia)
 Juvigny (Marne)

Desambiguações de topônimos